Een rivier in Italië, zie: Stura (rivier)
 StuRa